{{Infoboks skuespiller
| wikidata         = alle 
| ingen_wikidata   =      
|navn          = Benny Hansen
|bgcolour      = 
|image         = 
|imagesize     = 
|caption       = 
|fulde navn    = Benny Leif Hansen
|fødselsdato   = 22. februar 1944
|fødselssted   = Roskilde, Danmark
|dødsdato      = 
|dødssted      = Hjørring, Danmark
|nationalitet  =  Dansk
|andre navne   = 
|aktiveår      = 1958-1998
|partnertype   =
|partner       =
|kæreste       = 
|ægtefælle     = 
|børn          = 
|forældre      = 
|bopæl         = 
|beskæftigelse = Skuespiller
|hjemmeside    = 
|kendte roller = Fede i Matador
|oscarpriser   = 
|emmypriser    = 
|tonypriser    = 
|goldenglobepriser = 
|baftapriser   = 
|fagpriser     = 
|cesarpriser   = 
|goyapriser    = 
|afipriser     = 
|filmfarepriser= 
|olivierpriser = 
|geminipriser  = 
|grammypriser  =
|Screen Actors Guild =
|teenchoiceadwardspriser = 
|bodilpriser   =
|robertpriser  =
}}
Benny Leif Hansen f. Larsen (født 22. februar 1944 i Roskilde, død 27. august 1998 i Hjørring) var en dansk skuespiller. Han spillede maleren Fede i tv-serien Matador''.

Han kom ind på Det kongelige Teaters elevskole i 1965 og læste bl.a. hos Tove Bang.

Han fik herefter fast ansættelse på teatret frem til 1980.

I 1975 optråde han med stor succes i Helsingør Revyen.

Han ligger begravet på Holmens Kirkegård.

Filmografi

Noter

Eksterne henvisninger 
 

Skuespillere fra Danmark
Personer fra Roskilde
Danskere i 1900-tallet